Timoer Lenk, Turks-Mongoolse krijgsheer
Timur Perlin, Nederlandse dj en presentator